Кастањо има више значења:

 Кастањо (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Кастањо, Ранчо (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику